58-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 8 апреля 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал итальянский велогонщик Джованни Висконти из .

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 3 команды категории UCI ProTeam, 3 проконтинентальные и 6 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 116 гонщиков. До финиша доехали 90 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
 Классика Примавера 2012  на FirstCycling
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2012 году
Апрель 2012 года